Kranenburg – comune del circondario di Kleve (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Kranenburg – comune del circondario rurale di Stade (Bassa Sassonia)